Ouâda peut désigner :

Toponymie 
 Ouâda-Traditionnel, un village du département et la commune rurale de Bané, dans la province du Boulgou et la région du Centre-Est au Burkina Faso.
 Ouâda-V1, un village du département et la commune rurale de Bané, dans la province du Boulgou et la région du Centre-Est au Burkina Faso.
 Ouâda-V2, un village du département et la commune rurale de Bané, dans la province du Boulgou et la région du Centre-Est au Burkina Faso.
 Ouâda-V3, un village du département et la commune rurale de Bané, dans la province du Boulgou et la région du Centre-Est au Burkina Faso.
 Ouâda-V4, un village du département et la commune rurale de Bané, dans la province du Boulgou et la région du Centre-Est au Burkina Faso.